Gustaf Söderlund kan syfta på:

* Gustaf Söderlund (1884–1967), svensk läkare
 Gustaf Söderlund (1890–1979), svensk kommunalpolitiker och direktör